Алфьорова — жіноча форма прізвища Алфьоров.

 Алфьорова Євдокія Савівна (1925—2014) — ланкова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Алфьорова Ірина Іванівна (* 1951) — російська акторка, народна артистка Росії.
 Алфьорова Ксенія Олександрівна (* 1974) — радянська і російська актриса театру і кіно, телеведуча.
 Алфьорова Поліна Михайлівна (* 1941) — свинарка радгоспу, повний кавалер ордена Трудової Слави.
жіночі форми прізвищ